Piet Peters (wielrenner), een voormalig Nederlands wielrenner
 Piet Peters (voetballer), een voormalig Nederlands voetballer
 Piet Peters (kunstenaar), een Nederlands kunstenaar